Ча́йки:
 Чайки () — род птиц семейства чайковых.

Топонимы 
Россия
 Чайки — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Чайки — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Чайки (Утуга) — озеро в Себежском районе Псковской области.

Украина
 Чайки — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Чайки — село в Богуславском районе Киевской области.
 Чайки — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.

См. также